Евгений Игоревич Валенко (укр. Євге́ній І́горович Валенко; ) — украинский игрок в мини-футбол и нападающий казахстанского «Актобе». Мастер спорта Украины.

Выступления за сборные 
13 марта 2009 года в двадцатичетырехлетнем возрасте дебютировал в составе национальной сборной Украины в неофициальной товарищеской игре против перволиговой «Крепости» (Каменец-Подольский) и сразу отметился забитым голом. Официальный дебют состоялся в матче отбора на Евро-2010 19 марта этого же года в матче против сборной Андорры.

Награды и достижения

Командные 
 ХНУВД
 Победитель розыгрыша европейского Кубка среди команд силовых структур
 Чемпион мира среди полицейских по версии WISPA: 2005

«Ураган»
 Чемпион Украины: 2010/11
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель суперкубка Украины: 2011

«Фенер»
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 2014/15
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2014/15

«Локомотив» Харьков
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2015/16
 Обладатель кубка Украины: 2015/16

«Экономац»
 Чемпион Сербии: 2016/17
 Обладатель Кубка Сербии: 2016/17

«Актобе»
 Серебряный призер чемпионата Казахстана: 2017/18
 Обладатель Кубка Казахстана: 2018

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки в мини-футбол Украины
Игроки сборной Украины по мини-футболу
Игроки ФК «Моздок»
Игроки МФК «Шахтёр» Донецк
Игроки МФК «Ураган»
Игроки МФК «Локомотив» Харьков
Игроки МФК «Экономац»
Игроки МФК «Актобе»